Tadeusz Baranowski (1897–1917) – dyrektor Biblioteki Ordynacji Krasińskich w Warszawie, pierwszy przewodniczący Związku Bibliotekarzy Polskich
 Tadeusz Baranowski (1910–1993) – biochemik
 Tadeusz Baranowski (ur. 1945) – autor komiksów, ilustrator, malarz awangardowy
 Tadeusz Baranowski (ur. 1948) – szachista